Killswitch Engage è l'album di debutto dell'omonima band metalcore americana.

È stata l'unica pubblicazione con la Ferret Records, perché i tre album successivi, Alive or Just Breathing (2002), The End of Heartache (2004) e As Daylight Dies (2006) sono stati registrati con la Roadrunner International.

Nel 2005 la Ferret Records rimasterizzò una nuova versione dell'album, con quattro tracce demo del 1999.

Tracce

Versione 2005 
Per l'edizione 2005 dell'album, vennero rimasterizzati i brani Temple from the Within, Vide Infra, Irreversal e In the Unblind e vennero aggiunte 4 demo come tracce bonus.

Formazione 
 Jesse Leach – voce
 Joel Stroetzel – chitarra
 Mike D'Antonio – basso
 Adam Dutkiewicz – batteria

Collegamenti esterni